Frans Drion (1874-1948), liberaal politicus
Jan Drion (1915-1964), jurist
Huib Drion (1917-2004), vicepresident van de Hoge Raad, zie ook Pil van Drion
Coen Drion (1956), advocaat, zoon van Jan Drion